Payzac pode se referir a:
 Payzac (Ardèche)
 Payzac (Dordonha)

Desambiguações de topônimos